Ruszowice bezeichnet: 

 die Ortschaft Ruszowice in der Landgemeinde Głogów in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 die Ortschaft Ruszowice in der Landgemeinde Kłodzko in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen 
 den polnischen Namen der Ortschaft Swetlogorsk in der Oblast Kaliningrad in Russland